Натуральне число 835
 835 рік до нашої ери
 835 рік нашої ери